Taxa interna de retorno
TIR: A taxa de máxima que o investidor poderá investir quando o valor for igual a 0
Total Immersion Rating
Tir (mês)

Desambiguações de siglas

Para Calcular a TIR